Ålö steht für:

 Ålö (Insel), Insel im Stockholmer Schärengarten, Gemeinde Haninge, Provinz Stockholms län, Schweden
 Ålö Holding AB, Landmaschinenhersteller in Schweden

Siehe auch:
 Alo
 ALÖ